Артём Владимирович Забелин (15 января 1988, Хабаровск, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позициях центрового и тяжёлого форварда.

Карьера 
Выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2009 года, однако затем снялся из-за вероятности низкого пика. Артём Забелин выставил свою кандидатуру повторно на Драфте НБА 2010 года вместе с Алексеем Шведом, однако не был выбран ни в первом, ни во втором раунде. Летом 2011 года Артем Забелин перешёл из ЦСКА в Локомотив-Кубань. Однако из-за того, что он не прошёл медосмотр, контракт с клубом не вступил в силу. 29 августа 2011 он был прооперирован в Израиле.

Сборная России 
В январе 2020 года Забелин был включён в расширенный состав сборной России на отборочные игры Евробаскета-2021.

Личная жизнь 
24 апреля 2018 года, в семье Артёма Забелина и его супруги Виктории родился сын Филипп. Рост малыша – 56 см, вес – 4200 грамм.

Достижения 
  Чемпион Евролиги: 2007/2008
  Бронзовый призёр Евролиги: 2009/2010
  Чемпион Единой лиги ВТБ: 2009/2010
  Бронзовый призёр Суперкубка Единой лиги ВТБ: 2022
  Чемпион России (3): 2007/2008, 2009/2010, 2010/2011
  Бронзовый призёр Суперлиги-1 дивизион: 2020/2021
  Обладатель Кубка России (2): 2009/2010, 2020/2021

Статистика

Примечания 

Спортсмены Хабаровска
Баскетболисты России
Игроки сборной России по баскетболу
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Спартак-Приморье»
Игроки БК «Красные Крылья»
Игроки БК «Парма»
Игроки БК «Темп-СУМЗ»
Игроки БК УНИКС